Tim Kring -  criador das séries de televisão americanas Heroes, Crossing Jordan, Strange World e Touch (série)
8391 Kring - um asteroide

Desambiguação